Jean-Robert est un prénom composé masculin.
 Jean Robert, illustrateur et caricaturiste français du début du .
 Jean-Robert Argand (1768-1822) est un mathématicien suisse.
 Jean-Robert Sansfaçon (né en 1948) est un écrivain québécois.

Voir aussi

Prénom français